«Строгино» — профессиональный футбольный клуб из одноимённого района города Москвы. С сезона 2013/14 выступает в Первенстве ПФЛ. Ранее играл в зоне «Москва» третьего дивизиона, где осталась выступать молодёжная команда. Домашние матчи проводит на стадионе «Янтарь».

История 
С 2004 года команда «Строгино» играла в Первенстве ЛФЛ/ЛФК.

22 ноября 2012 года СДЮСШОР № 94 «Рублёво» была переименовано в ГБУ «ФК „Строгино“» Москомспорта. Была образована старшая команда клуба для старта в первенстве ПФЛ, группа «Запад» с сезона 2013/14. Главным тренером стал Евгений Бушманов. В мае 2013 году ФК «Строгино» прошёл лицензирование для участия в Первенстве ПФЛ. Первый для москвичей матч в Первенстве ПФЛ 2013/14 закончился гостевым поражением от владимирского «Торпедо» (0:3), первая победа была одержана в 4-м туре в Твери над «Волгой» (1:0).

В дебютном сезоне москвичи одержали 11 побед в 32 матчах и заняли 11-е место. В Кубке России команда добралась до 1/64 финала, где уступила ФК «Долгопрудный» — 1:2 (в 1/256 финала был обыгран московский «Зенит» — 6:0, а в 1/128 финала — «Локомотив-2» — 2:1).

В сезоне 2014/15 команда под руководством Владимира Щербака начала с поражения в 1/256 финала Кубка России от липецкого Металлурга со счетом 0:2. В ПФЛ «Строгино» завоевал бронзовые медали.

При клубе развита система подготовки футболистов — имеется множество команд разных возрастов, входящих в структуру ДЮСШ ФК «Строгино».

«Строгино» был базовым клубом студенческой сборной России на Летней Универсиаде 2017 года, которой руководил тренер «Строгино» Алексей Шерстнёв.

Статистика выступлений 

Молодёжная команда в 2013—2019 годах участвовала в первенстве III дивизиона/ЛФЛ и кубке России среди ЛФК (зона «Москва»), также принимала участие в кубке России среди ЛФК и в 2011 году вместе с главной командой. В 2019 году в Четвёртом дивизионе — чемпионате Москвы и кубке ЛФК Москвы участвовала также команда «Строгино-2». С сезона-2020/21 команда «Строгино» участвует в молодёжном первенстве России (М-лиге).

Достижения 
ПФЛ (зона «Запад»)
  Бронзовый призёр (1): 2014/2015

Кубок России
 1/64 финала (2): 2013/2014, 2022/2023

Спортивная школа «Строгино» 
В системе клуба «Строгино» при одноимёной спортивной школе (полное именование — Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Футбольный клуб «Строгино» Департамента спорта и туризма города Москвы (ГБУ «ФК „Строгино“ Москомспорта»), ранее — СДЮСШОР № 94 «Рублёво» Департамента физической культуры и спорта города Москвы, ДЮСШ № 3 управления народного образования исполкома Красногвардейского райсовета) помимо профессиональной футбольной команды, команд ЮФЛ, молодёжных и детско-юношеских команд, имеются отделения большого футбола, мини-футбола, женского и пляжного футбола, команды различных возрастов, участвующих в соответствующих соревнованиях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация на footcom.ru
 Состав клуба на onedivision.ru 
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы, основанные в 2010 году
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы